Sasina (pritoka Sane), rijeka u BiH
 Sasina (Sanski Most, BiH), naselje u BiH, podijeljeno između općina Sanski Most (FBiH) i Oštra Luka (RS)